Il detentore del titolo era Jo-Wilfried Tsonga ma è stato sconfitto in finale da Ernests Gulbis per 7-65, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno

 Richard Gasquet (semifinale)
 Jo-Wilfried Tsonga (finale)
 Ernests Gulbis (campione)
 Andreas Seppi (secondo turno)

 
  Ivan Dodig (quarti di finale) 
  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale) 
  Julien Benneteau (secondo turno) 
  Nicolas Mahut (quarti di finale)

Qualificati 

  David Guez (primo turno)
  Daniel Evans (primo turno)

  Ante Pavić (primo turno) 
  Ričardas Berankis (secondo turno)

Wildcard 

  Kyle Edmund (primo turno)
  Thanasi Kokkinakis (primo turno)

  Albano Olivetti (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2014
ATP World Tour 2014